Die Mubadala Silicon Valley Classic 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in San José, Kalifornien. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 2. bis 8. August 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Zheng Saisai im Einzel sowie die Paarung Nicole Melichar/Květa Peschke im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mubadala Silicon Valley Classic 2021 fand vom 31. Juli bis 1. August 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in San José (Kalifornien)